Лісе́вич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лісевич Федір (1829—1906) — греко-католицький священик, громадсько-політичний діяч.
 Лісевич Луць (Лесь Лісовий, 1894—1962) — український актор, журналіст, письменник-драматург, десятник 1-ї гуцульської сотні УСС.

Див. також 
 Лисевич